El término cacosmia puede referirse a:

 Cacosmia (botánica), género de plantas de la familia Asteracea.
 Cacosmia (medicina), referida a una afección otorrinolaringológica del sentido del olfato.